Jefferson Airplane — восьмой и последний студийный альбом американской рок-группы Jefferson Airplane, выпущенный в 1989 году лейблом Epic. И альбом, и сопровождающий воссоединение группы тур характеризуется тем же составом участников, что и в 1967—1970 годах, за исключением барабанщика Спенсера Драйдена.

Список композиций 

(*) — отрывок из поэмы For the Good of All, перевод — Маргарет Рэнделл

Участники группы 

 Участники группы
 Марти Балин — Ведущий вокал
 Грейс Слик — Ведущий вокал, клавишные
 Йорма Кауконен — Соло-гитара, бэк-вокал
 Пол Кантнер — Ритм-гитара, бэк-вокал
 Джек Кэссиди — бас-гитара

 Приглашённые музыканты
 Кенни Аронофф — барабаны
 Майк Поркаро — бас-гитара
 Майкл Ландау, Питер Каукен — гитара
 Чарльз Джудж, Дэвид Пэйч, Ники Хопкинс — клавишные
 Ефрейн Торо, Кенни Аронофф — перкуссия
 Flo & Eddie (Марк Вольман, Говард Кейлан) — бэк-вокал
 Стив Поркаро — программирование (синтезатор)

Ссылки 
 Jefferson Airplane на сайте Discogs.com

Альбомы, спродюсированные Роном Невисоном
Альбомы Epic Records
Альбомы Jefferson Airplane
Альбомы на английском языке